Woiwodschaft Lublin ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in Polen:

 Woiwodschaft Lublin, seit 1999
 Woiwodschaft Lublin (bis 1795)
 Woiwodschaft Lublin (Kongresspolen)
 Woiwodschaft Lublin (1919–1939)
 Woiwodschaft Lublin (1945–1975)
 Woiwodschaft Lublin (1975–1998)